Brzeźno (gromada w powiecie chełmskim)
 Gromada Brzeźno (powiat chojnicki)
 Brzeźno (gromada w powiecie lipnowskim)
 Brzeźno (gromada w powiecie konińskim)
 Brzeźno (gromada w powiecie świdwińskim) (białogardzki/świdwiński)
także:
 Brzeźno Lęborskie (gromada) (powiat lęborski)
 Brzeźno Stare (gromada) (powiat wągrowiecki)
 Brzeźno Szlacheckie (gromada) (powiat chojnicki)
zobacz też:
 Brzeźnio (gromada) (powiat sieradzki)